Жан-Батист Дебан де Лаборд (; 1769—1809) — французский военный деятель, полковник (1805 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Родился в семье военного. В апреле 1786 года в возрасте 16 лет поступил на военную службу в полк Французской гвардии, где служил его отец. Участвовал в штурме Бастилии 14 июля 1789 года, а в конце года вступил в части Национальной гвардии. С марта 1791 по март 1792 года служил в 10-м драгунском полку, затем в 6-м кавалерийском. Сражался в Бельгии под началом генерала Дюмурье. В августе 1793 года перешёл в 19-й конно-егерский полк.

24 декабря 1794 году стал адъютантом генерала Лефевре в Самбро-Маасской армии. Генерал Лефевр, который ценит бесстрашие лейтенанта Лаборда, дал ему характеристику, как «хорошему офицеру лёгких войск». В 1797 году — адъютант генерала Пателя в Армии Англии.

С 5 апреля 1800 года исполнял обязанности адъютанта генерала Бертье. Отличился в сражении при Маренго, и прямо на поле боя был произведён в командиры эскадрона, а также награждён Наполеоном Почётным оружием.

13 октября 1800 года стал адъютантом генерала Жюно. 6 февраля 1805 года произведён в полковники. С февраля по ноябрь 1805 года сопровождал Жюно в Лиссабон, где генерал был послом. В конце ноября присоединился к Великой Армии, и участвовал в сражении при Аустерлице.

27 декабря 1805 года назначен командиром 8-го гусарского полка. Участвовал в Прусской кампании 1806 года и Польской кампании 1807 года. Был ранен при Йене, сражался при Прейсиш-Эйлау и Фридланде. Вернулся во Францию в августе 1807 года после Тильзитского мира для залечивания ран.

В Австрийской кампании 1809 года действовал в составе дивизии лёгкой кавалерии генерала Лассаля. Сражался при Регенсбурге, Эсслинге и Энцендорфе. 6 июля 1809 года при Ваграме был смертельно ранен пулей в ходе атаки, в которой был убит также и генерал Лассаль.

Воинские звания 
 Вахмистр (1793 год);
 Старший вахмистр (август 1793 года);
 Младший лейтенант (20 мая 1794 года);
 Лейтенант (июль 1797 года);
 Капитан (январь 1799 года);
 Командир эскадрона (14 июня 1800 года);
 Полковник (6 февраля 1805 года).

Титулы 
  Барон Лаборд и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён в мае 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (11 июля 1807 года)

 Почётное оружие (2 января 1801 года)

Примечания

Литература 
 Dictionnaire des familles anciennes ou notables à la fin du xixe siècle tome 13 page 190 article Dedeban de Laborde.
 Fastes de la Légion-d’honneur: biographie de tous les décorés par Lievyns, Verdot et Bégat, 1847, tome 5, page 516

Полковники Наполеона
Бароны Империи (Франция)
Награждённые почётным оружием «Armes d’honneur»
Участники сражения при Аустерлице
Участники сражения под Фридландом
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах